

Тастін — місто, штат Каліфорнія
 Тастін — селище, штат Мічиган
 Тастін — переписна місцевість, штат Вісконсин